Artykuł grupuje składy wszystkich reprezentacji narodowych w piłce nożnej, które występują podczas Pucharu Narodów Afryki 2013 na boiskach Republiki Południowej Afryki w dniach od 19 stycznia do 10 lutego 2013 roku.

 Przynależność klubowa oraz liczba występów i goli - stan na 10 stycznia 2013.
 Legenda::LM – liczba meczów w kadrzeLB – liczba bramek w kadrzeBR – bramkarzOB – obrońcaPO – pomocnikNA – napastnik

Grupa A

Trener:  Gordon Igesund (ur. 26.07.1956)

Trener:  Lúcio Antunes (ur. 09.10.1966)

Trener:  Gustavo Ferrín (ur. 01.05.1959)

Trener:  Rachid Taoussi (ur. 06.02.1959)

Grupa B

Trener:  James Kwesi Appiah (ur. 1960)

Trener:  Patrice Carteron (ur. 30.07.1970)

Trener:  Gernot Rohr (ur. 28.06.1953)

Trener:  Claude Le Roy (ur. 06.02.1948)

Grupa C

Trener:  Hervé Renard (ur. 30.09.1968)

Trener:  Stephen Keshi (ur. 31.01.1962)

Trener:  Paul Put (ur. 26.05.1956)

Trener:  Sewnet Bishaw (ur. 1952)

Grupa D

Trener:  Sabri Lamouchi (ur. 09.11.1971)

Trener:  Sami Trabelsi (ur. 04.02.1968)

Trener:  Vahid Halilhodžić (ur. 15.05.1952)

Trener:  Didier Six (ur. 21.08.1954)

Przypisy 

Puchar Narodów Afryki 2013